Пиауи́ () — штат на северо-востоке Бразилии. Граничит со штатами Мараньян и Токантинс на западе, Баия на юге, Сеара и Пернамбуку на востоке; с севера омывается Атлантическим океаном. Административный центр — город Терезина.

География 
Штат Пиауи, как и соседний штат Мараньян, расположен на границе между полузасушливым климатом бразильского северо-востока и экваториальным климатом Амазонки. Большую часть территории штата покрывают засушливые саванны — каатинги.

Административный центр Пиауи, город Терезина, является единственной столицей на северо-востоке Бразилии, не расположенной на побережье. В этом городе фиксируются самые высокие средние температуры в стране.

Береговая линия штата составляет всего 66 км и является кратчайшей среди всех штатов Бразилии, имеющих выход к океану.

История 
Первое поселение на территории штата Пиауи было основано в 1674 году. В XVII веке здесь селились бедные дворяне и иезуитские священники, а также индейские и чёрные рабы. С этими переселенцами в штате зародилось животноводство.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население штата составляет:

Административное устройство 
Административно штата разделён на 4 мезорегиона и 15 микрорегионов. В штате — 224 муниципалитета.

Экономика 
Пиауи является одним из беднейших штатов Бразилии. В штате очень слабо развита промышленность, поэтому основным источником дохода является сельское хозяйство, в особенности пастбищное животноводство (разведение крупного рогатого скота). В штате выращиваются маниок, рис, сахарный тростник, производится сбор карнаубского воска.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт штата Пиауи